Een verkeersweg:
N310 (België)
N310 (Frankrijk)
N310a (Frankrijk)
N310 (Nederland), zie Provinciale weg 310
N-310 (Spanje)
N310 (Zwitserland)